Трансатлантически (транс – през, Атлантик) e прилагателно, описателно за неща, които преминават през Атлантическия океан. Може да се отнася до:

Технология 
 Трансатлантически телеграфен кабел – за първи път свързан през 1858
 Трансатлантически телефонен кабел – за първи път свързан през 1956
 Трансатлантически тунел – теоретичен тунел, свързващ Северна Америка и Европа